Big five-skytte är skytte med klassiska storviltskalibrar. Följande kalibrar ingår:
.375 Holland & Holland Magnum
.404 Jeffery
.500/.416 Nitro Express
.470 Nitro Express
.585 Nyati

Referenser 

 

Skytte